Mobo, municipalità delle Filippine nella Provincia di Masbate
mobo, abbreviazione per Scheda madre (dall'inglese motherboard)